Carvoeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carvoeira (samhälle), Santa Catarina, Florianópolis,

Portugal 

 Carvoeira (freguesia i Portugal, Lissabon, Mafra), 
 Carvoeira (freguesia i Portugal, Lissabon, Torres Vedras), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar